Неволяни може да се отнася за:

 Горно Неволяни, днес Скопия, село в Егейска Македония, Гърция, дем Лерин;
 Долно Неволяни, днес Валтонера, село в Егейска Македония, Гърция, дем Суровичево.
 старото име до 1927 г. на село Мегаловрисо, Тесалия, Гърция.